Solder steht für:
 Solder (Rottenbuch), ein Dorf der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Solder ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Solder (* 1949) Tonkünstler
 Nate Solder (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler